Okręty US Navy o nazwie USS  "Gladiator":
 Pierwszy  był holownikiem, zbudowany w 1876, w służbie US Navy przez krótki czas w 1918.
 Drugi  był trałowcem, w służbie w latach 1944-1955.
 Trzeci  był trałowcem typu Avenger. W służbie od 1993.

Gladiator